Castelvecchio Calvisio – comune italiano della provincia dell'Aquila
 Carapelle Calvisio – comune italiano della provincia dell'Aquila
 Calvisio – frazione di Finale Ligure in provincia di Savona

Pagine correlate 
 Gaio Calvisio Sabino